Collateralized debt obligation, een begrip uit de economie
 Coligação Democrática da Oposição, een politieke partij uit Sao Tomé en Principe
 Christen-Democratische Omroep, een Belgische omroep
 Collaboration Data Objects, een Microsoft Application Programming Interface voor data toegang
 Connected Data Objects, een uitbreiding van het Eclipse Modeling Framework voor centrale opslag van modellen